Bergeronnette est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 14 espèces d'oiseaux — 13 constituant le genre Motacilla et une constituant le genre monospécifique Dendronanthus — qui font partie de la famille des Motacillidae (ordre des Passeriformes). Doté d'un plumage coloré et d'une longue queue toujours en mouvement, cet oiseau insectivore doit son nom au diminutif de bergère parce qu'il se plaît au milieu des troupeaux.

Ce sont :

 Bergeronnette à longue queue – Motacilla clara – Mountain Wagtail
 Bergeronnette citrine – Motacilla citreola – Citrine Wagtail
 Bergeronnette de Béringie – Motacilla tschutschensis – Eastern Yellow Wagtail
 Bergeronnette de forêt – Dendronanthus indicus – Forest Wagtail
 Bergeronnette des ruisseaux – Motacilla cinerea – Grey Wagtail
 Bergeronnette du Cap – Motacilla capensis – Cape Wagtail
 Bergeronnette du Japon – Motacilla grandis – Japanese Wagtail
 Bergeronnette du Mékong – Motacilla samveasnae – Mekong Wagtail
 Bergeronnette grise – Motacilla alba – White Wagtail
 Bergeronnette indienne – Motacilla maderaspatensis – White-browed Wagtail
 Bergeronnette lugubre  – Motacilla lugens Gloger – Forest Wagtail Bergeronnette malgache – Motacilla flaviventris – Madagascar Wagtail Bergeronnette pie – Motacilla aguimp – African Pied Wagtail Bergeronnette printanière – Motacilla flava – Western Yellow Wagtail Voir aussi 
 Calandrite bergeronnette – Stigmatura budytoides'', une espèce de passereaux de la famille des Tyrannidae.

Références 

Nom d'oiseau ambigu